Rhythm of Love kan syfta på:

Rhythm of Love (musikalbum) – ett album från 1990 av Kylie Minogue
Rhythm of Love (låt av Yes) – en låt av Yes
Rhythm of Love (låt av Aljona Lanskaja) – en låt av Aljona Lanskaja